Османо-венгерские войны — серия войн между Османской империей и Венгерским королевством.

После битвы на Косовом поле 1389 года казалось, что Османская империя готова завоевать весь Балканский полуостров. Однако османское вторжение в Сербию привело к вступлению в войну с турками Венгрии, у которой были свои интересы на Балканах и которая предпочитала, чтобы Сербия, Болгария, Валахия и Молдавия были её, а не турецкими, вассалами.

Сначала венгры устроили крестовый поход на Варну, однако турки разбили крестоносцев в битве при Варне в 1444 году и во 2-й битве на Косовом поле в 1448 году. Тем не менее венгры сумели организовать оборону Балкан, что доставило серьёзные неприятности туркам: в 1456 году турки безуспешно осаждали Белград, а в Валахии с венгерской помощью сопротивление туркам оказывал Влад III Цепеш.

Баязид II и Сулейман I сумели переломить ход событий в пользу турок, и в 1526 году венгерский король Лайош II пал в Мохачской битве вместе с 14 тысячами своих солдат. После этого восточная часть Венгерского королевства обрела независимость (Восточно-Венгерское королевство, впоследствии Княжество Трансильвания), став данническим государством Османской империи, и постоянно воевала с отошедшей Габсбургам Королевской Венгрией на турецкой стороне.

Предыстория 
За сто лет, прошедших после Османа I, под власть турок попали Восточное Средиземноморье и Балканы. В 1387 году турки отвоевали у венецианцев важный город Фессалоники, а турецкая победа в битве на Косовом поле в 1389 году положила конец господству сербов в регионе, открыв путь к завоеванию Европы.

Первым крупным столкновением между османами и венграми была битва при Никополе, где объединённое войско христианских монархов и рыцарей-госпитальеров было разбито турецкой армией (на стороне которой воевал и новый вассал — Сербская деспотия).

Балканские и турецкие войны Людовика Великого 
Людовик получил венгерскую корону в 1342 году. В 1344 году его вассалами стали Молдавия и Валахия.

Немного ранее, в 1331 году, в Сербии короновался Стефан Урош IV Душан. Наступившей после его воцарения нестабильностью воспользовался бан Боснии, захвативший спорные приграничные территории. Ранее Венгрия была союзником Боснии в её спорах с Сербией, и Людовик остался верен традиционным отношениям: в 1349 году армия Людовика разбила сербские войска в Мачве и Травунии, а в 1354 году Людовик лично разбил сербского царя, и лишь эпидемия в венгерской армии вынудила его прервать победоносный поход. В 1355 году венгерский и сербский монархи подписали мирное соглашение.

В середине XIV века Сербия, Валахия, Молдавия и Болгария стали вассалами Людовика. Однако в этих странах мощную Венгрию рассматривали как угрозу своей национальной идентичности, и потому Венгрия никогда не рассматривала Сербию или Валахию как надёжных союзников в своих дальнейших войнах с Османской империей.

Весной 1365 года Людовик возглавил поход против Видинского царства и захватил его; эта часть Болгарии оставалась под венгерской оккупацией до 1369 года. В 1366 году венгерские войска впервые сошлись с турками в битве при Никополе, и одержали победу, в память о которой была воздвигнута Венгерская Капелла в Кафедральном соборе Ахена. В 1374 году Людовик разбил турок в Валахии.

Тимур и Османское междуцарствие 

В конце XIV века турки получили мощного предводителя — Баязида Молниеносного. Он сосредоточился на добивании Византийской империи, и поэтому Венгрия, в которой после смерти Людовика в 1382 году началась междоусобица, в это время практически не сталкивалась с Османской империей. Однако когда в 1396 году турки осадили Константинополь, известие об этом вызвало отклик в Европе, и король венгерский и чешский Сигизмунд организовал крестовый поход против турок. Объединённое европейское войско сошлось с турками в битве при Никополе и потерпело тяжёлое поражение.

Однако Европу в это время от турецкого нашествия спасли мусульмане. В 1402 году в Малую Азию вторгся Тамерлан. В Ангорской битве он разгромил турецкое войско и пленил Баязида, что привело к временному распаду Османской империи и борьбе за власть между сыновьями Баязида.

Кампании Мурада II 
На восстановление Османской империи туркам понадобилось около двадцати лет. Когда к власти пришёл султан Мурад II, то он вновь начал экспансионистскую политику. Поначалу он в 1422 году попытался взять Константинополь. Хоть это и не удалось, однако мир был подписан на выгодных для турок условиях, устранивших угрозу со стороны Византии.

После этого Мурад отправился на запад, и в 1430 году завоевал у Венецианской республики Фессалоники. Жители были частично перебиты, частично обращены в рабство, а в опустошённый город в принудительном порядке султан переселил турок. В 1435—1436 годах силы султана двинулись в Албанию, но её от полного разгрома спасло вмешательство Венгрии.

Кампании Яноша Хуньяди 
Основным борцом с турками стал фактический правитель Венгрии Янош Хуньяди, бан Северина. В 1441 году он нанёс Исхак-бею поражение у Семендрии, а в 1442 году наголову разбил вторгшиеся турецкие силы в районе Надьсебени, восстановив венгерский сюзеренитет над Валахией. В июле 1442 года Хуньяди, имея 15 тысяч венгров и секеев, в битве у «Железных ворот» разбил третью волну турецкого вторжения, состоявшую из 80 тысяч человек, одержав одну из наиболее знаменитых побед военной истории Венгрии.

Эти победы прославили Хуньяди в христианском мире и сделали его имя известным среди турок. Под влиянием этих побед венгерский король Уласло I в 1443 году начал «Долгий поход». Хуньяди, шедший в авангарде, прошёл через «Ворота Траяна», взял Ниш, разбил трёх турецких пашей, захватил Софию и, объединившись с королевской армией, разбил султана Мурада II возле Снаима. Султан, которому приходилось вести борьбу с восстанием турок-караманов в Анатолии, с Георгием Кастриотом в Албании, и с братом византийского императора деспотом Мореи Константином Палеологом, понял, что должен пойти на компромисс. Он пригласил всех троих к своему двору в Эдирне. Результатом явилось десятилетнее перемирие.

Когда эта новость достигла Рима, папа Евгений IV и вся курия пришли в ужас. Кардинал Джулиано Чезарини, правая рука папы, немедленно прибыл ко двору Уласло в Сегед, где официально освободил короля от клятвы, данной султану, и тем самым фактически дал указание возобновить крестовый поход на турок. К тому времени многие из крестоносцев (в том числе и Янош Хуньяди) уже вернулись домой, а сербский деспот Бранкович, которому вернули его владения, удовлетворился перемирием и решил его соблюдать. Однако юный король решил поступить так, как желал Папа.

Осенью 1444 года Уласло с тем, что осталось от его армии, прошёл через всю Болгарию и вышел к Варне. Мурад, узнав о предательстве венгерского короля, двинулся из Анатолии с огромной армией. Силой проложив себе путь через Босфор, он устремился к Варне, где 10 ноября 1444 года состоялась Битва при Варне. Говорят, что султан повелел приколоть к знамени грамоту с текстом нарушенного договора и воскликнул: «Христос! Если ты действительно Бог, как утверждают твои последователи — так накажи их за клятвопреступление!» В сражении была практически полностью уничтожена армия крестоносцев, пали король Уласло и кардинал Чезарини; спастись смог только Янош Хуньяди с горсткой людей.

Хуньяди вернулся в Венгрию, где стал регентом от имени малолетнего короля Ладислава Постума, а Мурад устремился в Грецию для расправы с другим предателем — Константином Палеологом. Разорив Морею, султан двинулся на Албанию. Тем временем Хуньяди, договорившись о двухлетнем перемирии с другим своим врагом — императором Священной Римской империи Фридрихом III — двинулся на помощь своему албанскому союзнику. Чтобы предотвратить соединение двух армий, Мурад II двинулся наперерез венграм, и в 1448 году разгромил их на Косовом поле.

Мехмед II и падение Константинополя 

13 февраля 1451 года султан Мурад II скончался от апоплексического удара. Ему наследовал его третий сын, вошедший в историю как Мехмед II. Не теряя времени, он собрал во Фракии большую армию, и весной 1453 года двинулся на Константинополь. 29 мая 1453 года столица Византийской империи пала.

Новость о падении Византийской империи повергла в ужас весь христианский мир. Теперь Венгрия стала единственным барьером, защищавшим Европу от турок, а ключом к Венгрии была крепость Нандорфехервар, прикрывавшая южную Венгрию. В 1456 году Мехмед II, собрав большие силы, устремился туда. Туда же прибыл и Янош Хуньяди, который успел подготовить оборону крепости. Осада переросла в большую битву, в ходе которой венграм удалось пробиться в турецкий лагерь, а сам султан был ранен, и отступил с армией в Турцию. Эта победа венгерского оружия на несколько десятилетий остановила наступление турок на католическую Европу. Янош Хуньяди планировал перенести войну на территорию Турции, однако вскоре после битвы умер от чумы.

Турецкие войны Матвея Корвина 
24 января 1458 года королём Венгрии был провозглашён Матвей Корвин — сын Яноша Хуньяди. В 1464 по призыву папы Пия II он выступил в военный поход против турок-осман, в 1459 фактически подчинивших себе Сербию, и взял боснийскую крепость Яйце. Однако кончина римского папы перечеркнула планы Матвея по организации всеевропейского крестового похода и вынудила его остановить военные действия. Во время правления Матвея Корвина в целом сохранялось перемирие с султаном, и случались лишь спорадические набеги турок.
Венгерский король придерживался мысли, что Венгрия не в состоянии остановить турецкую экспансию самостоятельно или в ситуативном союзе, а для эффективного противостояния растущей мощи Османской империи необходимо создать единую Дунайскую монархию, которая бы объединила Венгрию, Чехию, Австрию и, возможно, Польшу на правах личной унии и могла превзойти осман по военному потенциалу.

Войны в Молдавии и Валахии 
В 1456 году при поддержке венгров на престол Валахии взошёл Влад III Цепеш. В 1461 году он отказался платить дань турецкому султану, и в июне 1462 года заставил отступить вторгшуюся в Валахию 30-тысячную турецкую армию, которой командовал сам Мурад II. Однако из-за того, что венгры перестали поддерживать Влада, к власти в Валахии пришёл турецкий ставленик Раду Красивый, и Владу пришлось бежать в Венгрию.

Тем временем началось возвышение Молдавского княжества, господарем которого с 1457 года стал Стефан III Великий. В войнах с соседями княжество расширило свои границы, и в итоге отказалось платить дань турецкому султану. В 1475 году на Молдавию двинулась 120-тысячная турецкая армия. 40-тысячная молдавская армия сумела заманить турок в ловушку и наголову их разбить. Однако в 1476 году турки вернулись вновь. Стефан проиграл сражения в поле, и был вынужден отступить в горы. Он понимал, что у него не хватит ресурсов на борьбу с Османской империей, и поэтому принял предложенную венгерским королём Матвеем Корвином помощь. Турки были вынуждены уйти, и на несколько лет оставили Молдавию в покое.

Баязид II 
Взошедший на турецкий трон в 1481 году Баязид II в 1484 году заключил десятилетнее перемирие с Венгрией, однако даже в это время продолжались стычки между венгерскими и турецкими войсками.

Сулейман I 

Турецкая экспансия в Европу возобновилась, когда на трон в 1520 году взошёл Сулейман I. В 1521 году войска Сулеймана взяли сильную крепость Шабац на Дунае и осадили Белград. Белград сопротивлялся до последнего; когда от гарнизона осталось 400 человек, крепость сдалась, защитники были вероломно перебиты. В июне 1522 года Сулейман высадил большое войско на Родос, 20 декабря главная цитадель рыцарей-иоаннитов капитулировала. Хотя турки понесли огромные потери, Родос и близлежащие острова стали владениями Порты. В 1524 году турецкий флот, вышедший из Джидды, разгромил португальцев в Красном море, которое было таким образом временно очищено от европейцев.

Мохачская битва: крах королевства 

29 августа 1526 года у города Мохач в Южной Венгрии, на правом берегу Дуная произошло сражение между армией турецкого султана Сулеймана I Кануни (100 тысяч человек и 300 орудий) и дворянским войском короля Венгрии, Чехии и Хорватии Лайоша II (25 тысяч человек и 80 орудий).

Огромное преимущество турок отразилось в результатах сражения: армия короля Лайоша потерпела сокрушительное поражение, король Лайош II погиб при отступлении. После Мохачской битвы произошло два собрания, избравших двух королей. 16 октября в Токае королём был избран Янош Запольяи; короновали его 11 ноября 1526 года. Его конкурентом стал избранный 16 декабря Фердинанд I, будущий император Священной Римской империи. В 1527—1528 годах армия Фердинанда вторглась в Венгрию, разбила войска Запольяи и изгнала его из страны в Польшу. Находясь в изгнании, Янош Запольяи обратился в 1528 году за помощью к Османской империи. 10 мая 1529 года началось вторжение Сулеймана Великолепного в Венгрию. Во время этого вторжения османские войска выбили силы Габсбургов из страны и восстановили власть Яноша в большей части Венгрии. Янош Запольяи в июле 1529 года принес вассальную присягу турецкому султану и был признан им королём Венгрии.

В результате бывшее Королевство Венгрия оказалось разделённым на три части:
 Османская Венгрия, ставшая частью Османской империи;
 Восточно-Венгерское королевство, где стал править Янош Запольяи (предшественник Трансильванского княжества);
 Королевская Венгрия со столицей в Прессбурге, признавшая своими королями Габсбургов.

Литература 
 Csorba Csaba — Estók János — Salamon Konrád: Magyarország képes története, Magyar Könyvklub, Budapest 1999. ISBN 963-548-961-7
 Markó László: A Magyar Állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig, Magyar Könyvklub, Budapest 2000. ISBN 963-547-085-1